Škorpijoni so lahko:
 škorpijoni - pajkovci
 114. brigada »Škorpijoni« (Hrvaška vojska)
 Enota »Škorpijoni« - makedonska specialna enota
 Škorpijoni - srbska paravojaška enota
 »Škorpijoni« - pesem Daneta Zajca

Glej tudi
 škorpijon (razločitev)